María Ángeles Pérez puede referirse a:
 María Ángeles Pérez Samper (1949-), historiadora española.
 María Ángeles Pérez López (1967), poeta española.